Eloy ou Éloy peut faire référence à :

Patronyme 

 , nom de deux footballeurs ;
 André Eloy (1864-1947), missionnaire catholique, vicaire apostolique au Tonkin ;
 Jean-Claude Éloy (né en 1938), compositeur français ;
  Professeur de Sciences du langage, Université d'Amiens ;
 Marie Eloy (née en 1975), créatrice et animatrice de réseaux féminins d'entraide ;
 Nicolas Éloy (1714-1788), médecin et écrivain belge ;
 Pierre Eloy, dit Eloy de Burdinne (1776-1855), homme politique et agronome belge.

Prénom 
 Eloy de la Iglesia (1944-2006), metteur en scène espagnol.
 Eloy Teruel (né en 1982), coureur cycliste espagnol.

Prénom en tant que pseudonyme 
 Eloy (1964-), Eloy José Olaya Prendes, footballeur espagnol.

Société 

 Le groupe Eloy, société belge

Toponymes  

 Eloy, ville américaine située dans le comté de Pinal, dans l’État d’Arizona.
 Saint-Éloy-la-Glacière, une commune française du Puy-de-Dôme.
 Saint-Éloy-les-Tuileries, une commune française du département de la Corrèze.
 Saint-Eloy, une commune du département du Finistère.

Divers 
 Eloy, un groupe allemand de rock progressif, fondé en 1969.

Homonymie de localités aux États-Unis